Église de Sainte Thérèse de l’Enfant Jésus steht für:
 Église de Sainte Thérèse de l’Enfant Jésus (Moroni), katholische Kirche in Moroni, Komoren
 Église de Sainte Thérèse de l’Enfant Jésus (Hirson), katholische Kirche in Hirson, Frankreich